Düringer est un patronyme porté notamment par :

 Annemarie Düringer (1925-2014), actrice suisse ;
 Roland Düringer (1963-), humoriste et acteur autrichien.

Homonymie de patronyme